Jičína bezeichnet
 einen Ort in Tschechien (Jičina), siehe Nový Jičín

Jičína ist außerdem
 der Nachname eines tschechischen Reformators, siehe Jan z Jičína